Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Aberto de São Paulo 1 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Javier Frana e Gustavo Luza (tds n. 1). In finale hanno sconfitto Ricardo Camargo e Ivan Kley con il punteggio di 6-3, 7-6.

Teste di Serie

  Javier Frana /  Gustavo Luza (campioni)
  Luiz Mattar /  Cássio Motta (semifinali)

  Nelson Aerts /  Fernando Roese (primo turno)
  Ricardo Acioly /  Miguel Nido (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Copa Ericsson Brazil 1990